Amrouche est un patronyme d'origine kabyle qui peut faire référence à :
 Adel Amrouche, joueur professionnel de football algérien ;
 Fadhma Aït Mansour Amrouche, femme de lettres française d'origine kabyle, mère des écrivains Jean et Taos Amrouche ;
 Jean Amrouche, écrivain, journaliste littéraire et homme de radio franco-algérien ;
 Mouloud Hamrouche, homme politique algérien, chef du Gouvernement des réformateurs de  à  ;
 Philippe Amrouche, peintre français d'origine kabyle ;
 Rabah Amrouche, joueur de football algérien qui a évolué à WB Meftah et Chabab dar el beida ;
 Rezki Amrouche, footballeur international algérien ;
 Taos Amrouche, artiste et écrivaine kabyle d’expression française.

Patronyme kabyle